Ila kan hentyde til flere artikler:

 Ila (Trondheim) er en bydel i Trondheim.
 Ila (Oslo) er en bydel i Oslo.
 Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt i Bærum.
 Ila som forkortelse for laksesygdommen Infeksiøs lakseanemi.